Новодворский сельсовет — административно-территориальная единица в Белоруссии.

 Новодворский сельсовет — сельсовет в Пинском районе Брестской области.
 Новодворский сельсовет — сельсовет в Свислочском районе Гродненской области.
 Новодворский сельсовет — упразднённый сельсовет в Щучинском районе Гродненской области.
 Новодворский сельсовет — сельсовет в Минском районе Минской области.